

Міллерсвілл — місто, штат Пенсільванія
 Міллерсвілл — місто, штат Теннессі